El término Ceñiglo puede referirse a:
El nombre común de la planta Amaranthus blitoides.
El nombre común de la planta Chenopodium album.
El nombre común de la planta '''Chenopodium murale.